Världsmästerskapen i skytte arrangeras av Internationella Sportskytteförbundet (ISSF). Efter framgången vid de olympiska sommarspelen 1896 arrangerades det första världsmästerskapet i skytte i Lyon 1897. Den enda disciplinen det tävlades i var 300 meter gevär, år 1900 tillkom pistolskytte.

Tävlingen arrangeras vart fjärde år, två år efter varje olympiskt spel. Till skillnad från OS-tävlingarna som bara har 15 grenar på skytteprogrammet, tävlas det i ytterligare 24 grenar. Alla grenar arrangeras både som individuella tävlingar och lagtävlingar (tre tävlanden per lag).

Mästerskap

Före första världskriget

Mellankrigstiden

Efter andra världskriget

Grenar 
Vid världsmästerskapen i skytte tävlas i flera grenar, vilka delas in i fyra discipliner, Gevär, Pistol, Lerduveskytte och Viltmål.

Gevär 
 300 meter liggande gevär
 300 meter gevär 3 ställningar
 300 meter standardgevär
 50 meter liggande gevär
 50 meter gevär 3 ställningar
 10 meter luftgevär

Pistol 
 50 meter pistol
 25 meter snabbpistol
 25 meter sportpistol
 25 meter grovpistol
 25 meter standardpistol
 10 meter luftpistol

Lerduva 
 Trap 
 Dubbeltrap
 Skeet

Viltmål 
 50 m viltmål regelbundna lopp
 50 m viltmål blandade lopp
 10 m viltmål regelbundna lopp
 10 m viltmål blandade lopp

Medaljfördelning 
Följande tabell inkluderar både nuvarande och borttagna grenar. Senast uppdaterad efter 2014 års världsmästerskap.

Källor 

Skytte
Sportskyttetävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1897